Сакандели́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Саканделидзе, Георгий (род. 1990) — грузинский и катарский борец вольного стиля.
 Саканделидзе, Зураб Александрович (1945—2004) — советский грузинский баскетболист.
 Саканделидзе, Карло Ильич (1928—2010) — советский грузинский актёр театра и кино, народный артист Грузии.